Sheldon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sheldon Township (Illinois)
 Sheldon Township (Minnesota)
 Sheldon Township (North Dakota)
 Sheldon Township (Oklahoma)